Kapela Marije Snežne je lahko:
 Kapela Marije Snežne, Kredarica
 Kapela Marije Snežne, Velika planina